Египетские национальные железные дороги (ENR ; ) — национальная железная дорога Египта, управляемая полугосударственным Управлением железных дорог Египта (ERA ;  'Национальное агентство железных дорог Египта'). На 2005 год компания располагала сетью протяжённостью в 5063 км. Ширина колеи — 1435 мм. В основном железнодорожные линии сосредоточены в дельте Нила, а также идут на запад вдоль побережья Средиземного моря.

Используется в основном тепловозная тяга, лишь 63 км в пригородной зоне Каира электрифицированы.

Железные дороги соединяют такие города как — Александрия, Каир, Луксор. До 1949 года работала линия через Палестину, соединяющая Египет с Сирией, Ливаном и Турцией.

История

1833—1877 гг. 

В 1833 году Мухаммед Али-паша отдал приказ построить железную дорогу между Суэцом и Каиром, чтобы улучшить транзит между Европой и Индией. Однако, когда Мухаммед Али уже было приступил к покупке рельс проект был прекращён из-за давления со стороны французов, которые вместо этого были заинтересованы в строительстве канала. 
 
Мухаммед Али умер в 1848 году, а в 1851 году его преемник Аббас I нанял Роберта Стефенсона на строительство первой в Египте железной дороги со стандартной колеёй. Первый участок между Александрией на побережье Средиземного моря и Кафр-эль-Зайят на Розеттском рукаве Нила был открыт в 1854 году. Это была первая железная дорога в Османской империи, а также в Африке и на Ближнем Востоке . В том же году умер Аббас, и ему наследовал Саид-паша, во время правления которого в 1856 г. был завершен участок между Кафр-аз-Зайятом и Каиром, за которым последовало расширение от Каира до Суэца в 1858 г. Это завершило строительство первого современного транспортного сообщения между Средиземным морем и Индийским океаном, поскольку Фердинанд де Лессепс не успел завершить строительство Суэцкого канала до 1869 года.

Современность 
В 2005 году ENR имели 5625 километров железнодорожного полотна стандартной колеи (1,435 м). Большая часть железнодорожной системы сконцентрирована в дельте Нила, с маршрутами расходящимися от Каира. Также есть линия к западу вдоль побережья Средиземного моря ведущая к Ливии. На этом участке железная дорога была соединена с соседней страной во время Второй мировой войны. Основная железнодорожная ветка идёт вниз от Каира на юг вдоль восточного берега Нила в город Асуан, который расположен в верхнем Египте. Соседний Израиль также использует стандартную колею, но обе страны перестали быть соединены после 1948 года. На юге Судан имеет узкоколейную железную дорогу, но страны разъединены озером Насер, поэтому сообщение здесь идёт с помощью парома возле Асуанской дамбы. Железные дороги являются критически важной частью транспортной инфраструктуры Египта. Однако только 63 километра электрифицированы, в основном пригородные маршруты между Хелуаном и Гелиополисом в Каире. На сегодняшний день вся протяжённость железных дорог в Египте составляет 10,500 километров, кроме того 5,500 километров железнодорожного полотна находится в стадии строительства.

ENR заказывает локомотивы и строительство железнодорожного полотна за границей, однако пассажирские вагоны строятся и ремонтируются в самом Египте компанией Société Générale Egyptienne de Matériel de Chemins de Fer (SEMAF).

Объем грузов, перевозимых ежегодно ENR, составляет около 12 миллионов тонн.

Железнодорожные перевозки были серьезно осложнены во время политических протестов в начале 2011 года; Время работы каирского метро было сокращено в связи с комендантским часом.

16 января 2015 года Египетские национальные железные дороги подписали контракт на 100 миллионов евро с Alstom на поставку сигнального оборудования для 240 километровой линии Бени-Суэф-Асьют и на её обслуживание в течение пяти лет. Кроме того, Alstom предоставит электронную систему блокировки smartlock для замены существующей электромеханической системы, что, в свою очередь, увеличит количество поездов, курсирующих по маршруту, более чем на 80 %.

Проект высокоскоростной железной дороги 
В Египте ведётся строительство высокоскоростной железной дороги, первые участки которой планируется открыть к 2027 году. 1 сентября 2021 года Национальное управление туннелей подписало контракт на 4,5 миллиарда долларов с Siemens Mobility, Orascom Construction SAE и Arab Contractors на строительство и обслуживание 660 километров высокоскоростной электрифицированной линии, соединяющей Айн-Сохну с Мерса-Матрухом и Александрией. Линия получила название «Зеленая линия» или «Суэцкий канал на рельсах», и будет использоваться как для грузовых, так и для пассажирских поездов. Помимо электрификации линии и установки ETCS Level 2, «Сименс» поставит скоростные поезда Velaro, региональные поезда Desiro и грузовые локомотивы Vectron. Еще две линии, одна из которых соединяет регион Большого Каира с Асуаном и Луксор через Хургаду в Сафагу, были включены в мае 2022 года.

Пассажирские поезда 

ER является основой пассажирских перевозок в Египте с 800 миллионами пассажиро-миль в год. Пассажирские поезда с кондиционером обычно имеют обслуживание 1-го и 2-го классов, а поезда без кондиционера — 2-го и 3-го классов. Большая часть сети соединяет густонаселенный район дельты Нила с Каиром и Александрией в качестве транспортных узлов. Стоимость проезда в пригородных поездах и пассажирских поездах 3-го класса остается низкой в качестве социальной услуги.

Спальные поезда 
Маршрут Александрия-Каир-Луксор-Асуан ежедневно обслуживается в обоих направлениях спальными поездами Abela Egypt с кондиционерами. Эта услуга особенно привлекательна для туристов, которые могут переночевать в поезде, так как он проходит между Каиром и Луксором. Роскошный экспресс-поезд также связывает Каир с Марса-Матрухом в направлении ливийской границы.

Локомотивы

Текущие 
Подавляющее большинство локомотивов ENR дизельные . Это включает:

Более не используются

Несчастные случаи 
 18 апреля 2021 г. 2021 г. Крушение поезда Тух : По меньшей мере 32 человека погибли и 109 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Тоухе .
 26 марта 2021 г. Столкновение поездов в Сохаге: два поезда столкнулись в районе Тахта провинции Сохаг в Верхнем Египте, в результате чего 18 человек погибли и 200 получили ранения.
 27 февраля 2019 г. Столкновение поезда на вокзале Рамзес .
 11 августа 2017 г. Столкновение поезда в Александрии
 14 января 2013 г. авария в Бадрашине.
 17 ноября 2012 г. Крушение поезда в Манфалуте : поезд врезался в автобус со школьниками на железнодорожном переезде недалеко от Манфалута, в результате чего 51 человек погиб и 17 получили ранения.
 25 октября 2009 г.: столкновение в Аль-Айят в Гизе,  к югу от Каира. По словам сотрудника службы безопасности, в первоначальном отчете говорилось, что 30 человек предположительно убиты и 50 ранены.
 4 сентября 2006 г .: Пассажирский поезд сталкивается с товарным поездом к северу от Каира, в результате чего пять человек погибли и 30 получили ранения.
 21 августа 2006 г. Крушение железной дороги Кальюб : два поезда сталкиваются в городе Кальюб, . к северу от Каира, в результате чего 57 человек погибли и 128 получили ранения.
 20 февраля 2002 г. Катастрофа поезда в Аль-Аятте : поезд, набитый вдвое, поезд загорелся, 373 человека погибли.
 2000: поезд врезался в микроавтобус на перекрестке к югу от Каира, 9 человек погибли и двое получили ранения.
 Ноябрь 1999 г .: 10 убитых между Каиром и Александрией
 Апрель 1999 г .: 10 человек погибли в Северном Египте при лобовом столкновении двух поездов .
 Авария 1998 г. в Кафр-эд-Даваре : погибло «около 50»
 1997 г. 2 крупные аварии: один с 14 убитыми, другой с 7 убитыми
 1995: Крушение к северу от Каира : 9 убитых; Авария в Кене (столкновение с автобусом): 49 погибших; Авария Бени Свейфа : 75 погибших
 Столкновение 1994 года: более 40 убитых
 Столкновение 1993 года: 40 убитых
 Лобовое столкновение 1992 г. в Бадрашине : 43 убитых

Железнодорожное сообщение с соседними странами 
 Ливия — в стадии строительства (стандартная колея — 1,435 мм)
 Судан — нет сообщения (между железнодорожными ветками двух стран находится крупное озеро Насер)
 Сектор Газа — не работает с 1948 года
 Израиль — отсутствует с 1948 года

См. также 
 Транспорт в Египте
 Международная железная дорога Араб Машрек

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт египетских национальных железных дорог
 Карта системы (Нижний Египет)
 Неофициальный сайт с галереями
 Железнодорожная история Майка: Египет, 1935 г.
 Предложения
 Больше фотографий узкоколейных линий
 Неофициальный сайт с расписанием поездов

Железнодорожный транспорт Египта Изолированные железные дороги